Miejscowości w USA:
 Zapata – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Zapata
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Zapata (ang. Zapata County) – w stanie Teksas

Osoby:
 Alonso Zapata (ur. 1958) – kolumbijski szachista
 Duván Zapata (ur. 1991) – kolumbijski piłkarz
 Cristián Zapata (ur. 1986) – kolumbijski piłkarz
 Emiliano Zapata (1879-1919) – meksykański rewolucjonista
 Franky Zapata (ur. 1978) – francuski konstruktor, wynalazca Flyboard Air, na którym 4 sierpnia 2019 przeleciał nad kanałem La Manche
 Róbinson Zapata (ur. 1981) – kolumbijski piłkarz

Zwierzęta:
 zapata – ryba z rodziny prażmowatych

Inne:
 Zapata – półwysep na Kubie
 Zapata (Ciénaga Occidental de Zapata) – bagna na Kubie